Belgium
Saint-Vincent, település Luxembourg tartomány Virton járásában

 Franciaország
Saint-Vincent, település Haute-Garonne megyében
Saint-Vincent, település Haute-Loire megyében
Saint-Vincent, település Puy-de-Dôme megyében
Saint-Vincent, település Pyrénées-Atlantiques megyében
Saint-Vincent, település Tarn-et-Garonne megyében

 Olaszország
Saint-Vincent, község Valle d’Aosta régióban